Sayyid Dschamschid ibn Abdullah GCMG (auch: Jamshid bin Abdullah Al Said, ; * 16. September 1929, Unguja) war der letzte regierende Sultan von Sansibar. Er entstammt der Bū-Saʿīd-Dynastie, die sich als Nachfahren des Propheten Mohammed sieht, und ist Oberhaupt des afrikanischen Zweiges dieses Herrscherhauses.

Leben 
Dschamschid folgte seinem Vater nach dessen kurzer Regierungszeit, als Sansibar gerade dabei war, die Unabhängigkeit vom britischen Protektorat zu erhalten. Er regierte das Sultanat vom 1. Juli 1963 bis 12. Januar 1964. Am 10. Dezember 1963 erhielt Sansibar seine Unabhängigkeit als konstitutionelle Monarchie. In der Folge entstanden jedoch Unruhen, und in der Sansibarrevolution, in der sich die schwarzafrikanische Mehrheit gegen die arabische Oberschicht auflehnte, wurde die Monarchie abgeschafft. Es entstand die Volksrepublik Sansibar und Pemba.

Der Sultan floh mit seiner Familie und einer Handvoll Kinder, die sich in seiner Obhut befanden, ins Exil zunächst in den Oman und anschließend nach Großbritannien. Er lebte jahrzehntelang mit seiner Frau und sechs Kindern in Portsmouth. Während seine Kinder und Geschwister nach und nach in den Oman zurückkehren durften, wurde Dschamschid dies aus Sicherheitsgründen lange verwehrt. Erst die Regierung des neuen Sultans Haitham ibn Tariq erlaubte ihm im September 2020 die Einreise. Er ist noch immer Oberhaupt der königlichen Familie Sansibars.

Familie 
Dschamschid war zweimal verheiratet:
 Sayyida Anisa bint Salim Al-Said (* 1938, 1955–1968, geschieden)
 Zuleika bint Abdullah Al Aufy (Heirat 1970)

Er hat acht Kinder:
 Ali bin Jamshid Al Said (* 1956)
 Matuka bint Jamshid Al Said (* 1957)
 Khalifa bin Jamshid Said (* 1960)
 Abdullah bin Jamshid Al Said (* 1962)
 Thureya bint Jamshid Al-Said

 Wasfi bin Jamshid Al Said (* 1972)
 Adla bint Jamshid Al Said (* 1973)
 Gharib bin Jamshid Al Said (* 1975)

Ehrungen 
Nationale Ehrungen
 Souverän des Order of the Brilliant Star of Zanzibar (Wisam al-Kawkab al-Durri al-Zanzibari; 1. Juli 1963; 1st class 30. März 1960).
 Gründer und Souverän des Most Illustrious Order of Independence of Zanzibar (Wissam al-Istiqlal; 9. November 1963).

Ausländische Ehrungen
 Honorary Knight Grand Cross des Order of St Michael and St George (GCMG; 29. Dezember 1963).
 Knight Grand Collar des Royal Order of the Drum (Ruanda).
(Quelle:)

Ahnentafel

Weblinks 
 Offizielle Website der königlichen Familie Sansibars (englisch)
 Zanzibar Chronology (englisch)

Einzelnachweise 

Sultan (Sansibar)
Honorary Knight Grand Cross des Order of St. Michael and St. George
Geboren 1929
Mann